|-
| 162501 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162502 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162503 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162504 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162505 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162506 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162507 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162508 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162509 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162510 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162511 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162512 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162513 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162514 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162515 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162516 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162517 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162518 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162519 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162520 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162521 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162522 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162523 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162524 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162525 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162526 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162527 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162528 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162529 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162530 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162531 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162532 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162533 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162534 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162535 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162536 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162537 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162538 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162539 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162540 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162541 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162542 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162543 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162544 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162545 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162546 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162547 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162548 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162549 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162550 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162551 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162552 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162553 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162554 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162555 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162556 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162557 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162558 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162559 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162560 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162561 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162562 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162563 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162564 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162565 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162566 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162567 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162568 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 162569 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162570 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162571 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162572 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162573 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162574 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162575 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162576 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162577 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162578 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162579 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162580 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162581 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162582 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162583 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162584 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162585 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162586 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162587 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162588 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162589 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162590 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162591 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162592 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 162593 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162594 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162595 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162596 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162597 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162598 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162599 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162600 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-